Фёдор Григо́рьевич Фила́тов (1852 — после 1917) — новомосковский городской голова, член IV Государственной думы от Екатеринославской губернии.

Биография 
Православный. Из купеческой семьи.

Окончил уездное училище, а затем выдержал экзамен на звание городского приходского учителя. Занимался торговлей, владел каменной лавкой.

В 1881 году был избран гласным Новомосковской городской думы, в 1906 — членом городской управы и заступающим место городского головы и, наконец, в 1912 — городским головой, в каковой должности состоял два года. Кроме того, в 1889—1905 годах состоял председателем городского сиротского суда. В 1880-х годах сотрудничал в провинциальных и столичных изданиях, отражая краевые нужды.

В 1912 году был избран в члены Государственной думы от Екатеринославской губернии 1-м съездом городских избирателей. Входил во фракцию прогрессистов и Прогрессивный блок (1915—1916). Состоял членом распорядительной и по городским делам комиссий.

Судьба после 1917 года неизвестна. Был женат.

Источники 
 4-й созыв Государственной думы: Художественный фототип. альбом с портретами и биографиями. — Санкт-Петербург: издание Н. Н. Ольшанского, 1913.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. — М.: РОССПЭН, 2008.

Городские головы Российской империи
Члены Государственной думы Российской империи IV созыва